Die Diamond Nine / Dynamic Austrian Open 2009 waren das 100. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 19. bis 22. August 2009 in Rankweil in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Turniersieger wurde der Schwede Marcus Chamat, der das Finale gegen den Engländer Darren Appleton mit 9:6 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austrian Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 Austrian Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

100
Billardturnier in Rankweil
Poolbillardveranstaltung 2009